Orange Air steht für folgende Fluggesellschaften:

 Orange Air (Sierra Leone)
 Orange Air (Vereinigte Staaten)